Slovo Maeda může mít více významů:

 příjmení

 Daizen Maeda (* 1997) – japonský fotbalista
 Hideki Maeda (* 1954) – japonský fotbalista
 Keiko Maeda (* 1980) –  bývalá reprezentantka Japonska v judu
 Osamu Maeda (* 1965) – japonský fotbalista
 Rjóiči Maeda (* 1981) – japonský fotbalista
 Tadaši Maeda – více různých osob (rozcestník)
 Thomas Aquino Man’yō Maeda (* 1949) – japonský římskokatolický kněz, od roku 2014 metropolitní arcibiskup ósacký
 Tošiie Maeda (1539–1599) – japonský samuraj a vojevůdce

 další

 Maeda Ku-1 – vojenský kluzák japonské císařské armády z doby druhé světové války

Japonská příjmení